Armie noszące numer 19:
 19 Armia (III Rzesza)
 19 Armia (ZSRR)